Чемпионат Румынии по футболу 1971/1972 — 55-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1971/1972
Румыния
Румыния
1971 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1972 году